Kladno kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kladno, stad i Mellersta Böhmen, 
 Kladno (distrikt), Mellersta Böhmen, 
 Kladno (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar